Кофман има више значења:
 Округ Кофман (Тексас)
 Кофман (Тексас)